

Cinema 
 La formula – film del 1980
 La formula – film del 1997

Musica 
 La Formula – gruppo musicale portoricano
 La Formula – album dei La Formula del 2012